Carnoy bezeichnet:
 Carnoy (Somme), eine französische Gemeinde in der Region Hauts-de-France
 Carnoy (Fixiergemisch), ein von Jean-Baptiste Carnoy entwickeltes Fixiergemisch zur Präparation in der Biologie und der Medizin

Carnoy ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Joseph Carnoy (1878–1961), belgischer Politiker der Katholieke Partij und Neffe von Jean-Baptiste Carnoy
 Émile Henri Carnoy (1861–1930), französischer Biograph und Folklorist
 Jean-Baptiste Carnoy (1836–1899), belgischer römisch-katholischer Priester und Zellbiologe